Тешелово — название нескольких населённых пунктов:
 Тешелово — прежнее название деревни Тешилово в Сухиничском районе Калужской области.
 Тешелово — деревня в Калининском районе Тверской области.
 Тешелово — деревня в Большесельском районе Ярославской области.